

Santa Isabel est une usine du constructeur automobile Renault située à une dizaine de kilomètres de Córdoba.
 Santa Isabel est une ville et le chef-lieu du département de Chalileo.

Santa Isabel est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Santa Isabel est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Isabel do Rio Negro est une municipalité de l'État d'Amazonas ;
 Santa Isabel do Pará est une municipalité de l'État du Pará ;
 Santa Isabel do Ivaí est une municipalité de l'État du Paraná.

Santa Isabel, une station de métro du Métro de Santiago.

Santa Isabel, une municipalité du département de Tolima;
 Santa Isabel, un volcan situé dans le département de Tolima.

Santa Isabel, un canton situé dans la province d'Azuay.

Santa Isabel, un quartier d'Arrigorriaga, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Santa Isabel est un des anciens nom de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale.

District de Santa Isabel au Panama
 localité du District de Santa Isabel dans la province de Colon au Panama.

Santa Isabel est une municipalité sur l'île de Porto Rico.

Santa Isabel (Lisbonne) est une freguesia de Lisbonne.

Santa Isabel est l’une des îles Salomon.

Punta Rubia y Santa Isabel est une ville du département de Rocha.

Santa Isabel : chef-lieu de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo ;
 Santa Isabel : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme